

Code 
BCR est un code qui peut désigner :
 .

Sigle 
BCR est un sigle qui peut désigner :
 , (en français, récepteur des cellules B), un récepteur cellulaire des lymphocytes B ;
 Béton compacté au rouleau, un matériau mis en œuvre dans la construction de certains barrages hydrauliques et d'autres types d'ouvrages spéciaux ;
 Bicycle club rémois ;
  (en français, règles d'entreprise contraignantes, dans le domaine de l'informatique de gestion ;
 Bureau Central Radio (B.C.R), un service radiotélégraphique français, crée en 1920 et placé sous l'autorité de l'administration des Postes et Télégraphes (P. et T.) ultérieurement dénommés Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT) ;
  ;
  ;
 Bombardement - Combat - Reconnaissance, concept d'avion muti-rôle en vogue dans les années 30 défini par le général italien Giulio Douhet.